Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2014 — 46-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 7 по 13 апреля.

Первой ракеткой одиночного турнира был Джон Изнер (тогдашняя 9-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Фернандо Вердаско выиграл свой первый титул в семи последних финалах в основном туре ассоциации.
 Николас Альмагро же продлил свою неудачную серию в титульных матчах в основном туре ассоциации до четырёх турниров. В финале Хьюстона он уступает второй год подряд.

Парный разряд

Факты 
 Братья выигрывает свой 4-й совместный титул в сезоне и 97-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Апрель 2014 года
2014